L'Autriche a participé à tous les Jeux olympiques depuis leur rétablissement en 1896 à l'exception des Jeux olympiques d'été de 1920 en raison du rôle de la nation dans la Première Guerre mondiale. À deux reprises, elle a accueilli l'événement : les Jeux olympiques d'hiver de 1964 et de 1976.

Bilan général 
Après 2018, l'Autriche totalise  ( d'or,  d'argent et  de bronze) en  aux Jeux olympiques ( aux jeux d'été et  aux jeux d'hiver).

Par année

Par sport

Notes